Petar Karađorđević (nacido el 5 de febrero de 1980 en Chicago, Illinois, Estados Unidos), también conocido como Petar III Karađorđević (serbio cirílico: Петар III Карађорђевић), es el hijo mayor de Aleksandar Karađorđević y su primera esposa, Maria da Glória de Orléans e Bragança.

Biografía 
El príncipe Pedro es, por lo tanto, nieto del rey Pedro II y de su esposa, la princesa Alejandra de Grecia. Su padrino fue el príncipe Alejandro, hijo del príncipe-regente Pablo y su madrina es la princesa real, Ana del Reino Unido.

Nació en el Prentice Women's Hospital de Chicago.

Educación y carrera 
El príncipe Pedro vivió en Chicago hasta fines de 1981, cuando se mudó con sus padres a Virginia. En 1983, él asistió primero a un pre-escolar matutino en Tyson's Corner, Virginia, y en 1984, fue a una escuela (sin internado). En 1988 a la edad de ocho, fue un estudiante en una de las mejores escuelas preparatorias (sin internado) de Londres. En junio de 1998,  se graduó de The King's School, Canterbury en Inglaterra habiendo obtenido tres niveles avanzados en Arte, español, y francés, y diez CGdeSE. En 1999,  completó, un curso introductorio de arte en Camberwell College of Arts (Instituto de Londres). En mayo de 2000,  concluyó una serie de programas de arte, en el continente europeo, principalmente en Barcelona y Sevilla. Pasó un año (1999–2000) en la Escuela de Diseño de Rhode Island (RISD), una renombrada escuela de arte en la Costa Este de los Estados Unidos. Actualmente está trabajando en el campo del diseño gráfico y las tecnologías de la computación.

Habla inglés, español y francés, y está continuando con sus estudios de serbio.

Antes de la revolución serbia del 5 de octubre de 2000,  viajó a Serbia en 1991 y en julio de 2000. El 17 de julio de 2001, él y la Familia Real, tomaron residencia en el Palacio Real en Belgrado. Ha viajado por toda Europa, los Estados Unidos, y ha visitado el Oriente Medio, Asia del sudeste, y América Central y del Sur.

Actualmente reside en Sevilla, y renunció el 27 de abril de 2022 a sus derechos sucesorios al trono en favor de su hermano, Felipe de Yugoslavia. El acto tuvo lugar en la Casa de Pilatos, residencia de su madre.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas yugoslavas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Estrella de Karadjordje.

Ancestros

Referencias 

 "S.A.R. el príncipe heredero Pedro" (en inglés).
 Mausoleo Real de Oplenac (en inglés).

Enlaces externos 

Yugoslavia, Pedro de
Yugoslavia, Pedro de
Nacidos en Chicago